

Села:
 Оріхове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Оріхове — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Оріхове — Донецька область, Макіївська міська рада
 Оріхове — Київська область, Кагарлицький район
 Оріхове — Луганська область, Ровеньківський район
 Оріхове — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Оріхове — Луганська область, Старобільський район
 Оріхове-Донецьке — Луганська область, Новоайдарський район

Озера:
 Оріхове озеро — Волинська область, Ковельський район
 Оріхове озеро — Чернігівська область, Коропський район

Див. також 
 Оріхово
 Горіхове
 Орєхово